4-я воздушная армия может означать:
 4-я воздушная армия (СССР) — оперативное объединение советских ВВС в составе ВС СССР и Российской Федерации.
  — армия ВВС США.